Села:
 Розсохи — Львівська область, Львівський район
 Розсохи — Хмельницька область, Деражнянський район